Ebrahim Yazdi (1931-2017), homme politique iranien.
 Farrokhi Yazdi (1877-1939), poète, homme politique et journaliste iranien.
 Mahdi Azar Yazdi (1922-2009), écrivain iranien.
 Mohammad Yazdi (1934-2021), membre du clergé et un homme politique iranien.
 Sharaf ad-Din Ali Yazdi (14?-1454), historien et poète persan.

Patronyme iranien